Le mot bief renvoie à plusieurs acceptions dans différents domaines :

Nom commun (Hydrologie) 
 la section d'un canal de navigation délimitée par deux écluses, alimentée par le bief amont (le "bief supérieur"), et se vidant dans le bief aval (le "bief inférieur") ; la section située au passage d'un pont haut est le bief de partage ;
 régionalement, un canal servant notamment à l'irrigation ;
 un segment d'un cours d'eau, le terme « segment » étant alors synonyme d'affluent ou sous-affluent, notamment entre deux chutes et/ou rapides ;
 un bras-mort (ancien méandre qui a été court-circuité et où l'eau stagne) :
 un canal de dérivation, un canal d'amenée, conduisant l'eau d'une rivière vers la roue d'un moulin (aujourd'hui un moteur hydraulique ou une turbine) ;
 dans le Jura français, certaines rivières alimentant autrefois des moulins.

Topologie

Localités 
 Bief :  commune française, située dans le département du Doubs
 Bief-du-Fourg : commune française, située dans le département du Jura
 Bief-des-Maisons : commune française, située dans le département du Jura
 Saint-Nicolas-des-Biefs : commune française, située dans le département de l'Allier
 Bief d'Étoz : ancien hameau de la commune française de Charmauvilers, dans le département du Doubs

Cours d'eau 
 Le Bief : rivière suisse du canton de Vaud, affluent du Rhône
 Le Bief de l'Œuf : rivière française du département du Jura, sous-affluent du Rhône
 Le Bief de la Côte : rivière française, affluent du précédent 
 Le Bief-rouge : rivière française du département du Doubs, affluent du Doubs

Acronymie
 Le Bureau international de l'édition française [BIEF] est une structure associative française dépendant du Ministère de la Culture et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

Patronymie 
 Jacqueline du Bief est une patineuse artistique

Notes et références